Ventosa – strumento che si attacca alle superfici
 Ventosa – organo di numerose specie animali

Geografia 
 Ventosa – frazione di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina
 Ventosa – comune spagnolo della provincia di La Rioja